Artognesi – abitanti di Artogne
Artognesi – abitanti di Montecampione